Als Gepard-Klasse werden mehrere Klassen von Kriegsschiffen bezeichnet:
 eine Klasse von zehn Schnellbooten der Deutschen Marine, siehe Gepard-Klasse (1981)
 eine Klasse von Fregatten der Russischen Marine, siehe Gepard-Klasse (Russland)